Ро́берт (Боб) «Пи Ви» Пи́керинг ()  — канадский кёрлингист и политический деятель провинции Саскачеван.

Личная жизнь 
Пикеринг родился в деревне , провинция Саскачеван в 1932 году, сын Лесли Пикеринга. 
В 1960 году Роберт женился на Dorothy Ann Somerville. У них родилось трое детей.

Был фермером по производству зерна в течение 40 лет до выхода на пенсию, кёрлингистом (представлял Саскачеван с 1961 по 1971 годы), увлекался гольфом.

Роберт Пикеринг умер 24 июня 2015 года в провинции Альберта.

Карьера в кёрлинге 
Роберт Пикеринг является шестикратным чемпионом провинции Саскачеван по кёрлингу среди мужчин. Известен, своим "самым высоким замахом в мире".

Пикеринг, как скип выигрывал 4 чемпионата провинции Саскачеван подряд между 1968 и 1971 годами, еще в 1966 году, а также в 1961 году, играя на позиции первого.

Пикеринг представлял Саскачеван в шести :
  серебро в  году, играя за команду скипа John Keyes, победы - поражения: (8-2);
  разделил бронзу в  году (7-3);
  серебро в  году (8-2);
   разделил бронзу в  году (7-3);
 четвертый в  году (6-4);
  бронза в  году (8-3).

Обладатель Трофея Росса Харстона (ROSS G.L. HARSTONE AWARD) на 

В 1974 году был введен в Зал славы канадского кёрлинга.

Карьера политика 
Роберт Пикеринг представлял избирательный округ  с 1978 по 1991 год в Законодательном Собрании Саскачевана от . Он служил в Кабинете Министров Саскачевана в качестве министра по делам сельских районов, министра развития районов и министра парков и возобновляемых ресурсов.

Пикеринг был исключен из кабинета министров в январе 1985 года.

Примечания

Ссылки 

Члены Зала славы канадского кёрлинга
Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады